František Karel Salvátor Toskánský (17. února 1893, zámek Lichtenegg u Welsu – 10. prosince 1918) byl rakouský arcivévoda z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 

Jeho rodiči byli arcivévoda František Salvátor Rakousko-Toskánský a arcivévodkyně Marie Valerie Habsbursko-Lotrinská, dcera rakouského císaře Františka Josefa I. Měl jednu starší sestru a sedm mladších sourozenců.

Střední školu vystudoval ve Feldkirchu na škole „Stella Matutina“. Poté nastoupil na Vojenskou techniku v Hainburgu. kterou opustil jako poručík. Účastnil se bojů v Rusku, v Černé Hoře a v Rumunsku. V roce 1916 pomáhal při likvidaci mostu v Bělehradě. Dosáhl hodnosti ženijního kapitána a ve svých 25. letech podlehl španělské chřipce. Pochován byl na hřbitově v Sindelburgu u Wallsee v Dolních Rakousích.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Literatura 
 

František Karel Rakousko-Toskánský
František Karel
František Karel Rakousko-Toskánský
František Karel
Narození ve Welsu
Pohřbení ve Wallsee-Sindelburgu
Narození v roce 1893
Narození 17. února
Úmrtí v roce 1918
Úmrtí 10. prosince
Muži